

Personnes

Patronyme 

 Macklyn Arbuckle, acteur américain du cinéma muet ;
 Roscoe Arbuckle, acteur et réalisateur américain.

Personnage de fiction 
 Jon Arbuckle, personnage de fiction, propriétaire du chat Garfield ;

Toponyme 

 Arbuckle, census-designated place américaine du comté de Colusa en Californie.
 Montagnes Arbuckle, chaîne de montagnes de l'État de l'Oklahoma aux États-Unis ;

Télévision 

 Iggy Arbuckle, une série télévisée d'animation canadienne ;

Patronyme anglais